Paul Jansson kan avse:

 Paul Jansson (politiker)
 Paul Jansson (skolman)